"Prinsessan Eugenie" omdirigerar hit. Skall ej förväxlas med Prinsessan Eugénie av Sverige och Norge (1830–1889).

Prinsessan Eugenie, fru Brooksbank (Eugenie Victoria Helena), född 23 mars 1990 i London, är en medlem av den brittiska kungafamiljen, och det sjätte barnbarnet till drottning Elizabeth II och hennes gemål prins Philip såväl som sjätte barnbarnsbarnet till drottning Elizabeth, drottningmodern, och är med i den brittiska tronföljden efter sin äldre syster, prinsessan Beatrice. 

Prinsessan Eugenie föddes genom kejsarsnitt klockan 19:58 på kvällen fredagen den 23 mars 1990, som andra dotter till prins Andrew, hertig av York och Sarah Ferguson, som skilde sig 1996, och fjärde syskonbarnet till dåvarande prins Charles av Wales, sedermera kung Charles III. Hon föddes med skolios som hon opererades för när hon var tolv år.

Eugenie studerade engelska och konsthistoria på Newcastle University och är idag chef på konstgalleriet Hauser and Wirth i London. Hon arbetar också mycket med välgörenhet. Eugenie bor på Royal Lodge i Windsor.

Familj 
Den 22 januari 2018 meddelade hovet att Eugenie förlovat sig med Jack Brooksbank. Bröllopet ägde rum den 12 oktober 2018 i St George's Chapel i Windsor Castle. Paret har varit tillsammans sedan 2011.

Prinsessan Eugenie födde (genom kejsarsnitt p.g.a. moderns skoliosoperation som barn) den 9 februari 2021, på Portlandsjukhuset i London, sonen August Philip Hawke Brooksbank, som döptes den 21 november 2021 tillsammans med Zara Tindalls son Lucas (som är 40 dagar yngre).

Antavla

Källor

Noter

Externa länkar 

 Brittiska kungahusets officiella webbplats

Huset Mountbatten
Huset Windsor
Brittiska prinsessor
Födda 1990
Kvinnor
Levande personer
Personer i Storbritannien under 1900-talet
Personer i Storbritannien under 2000-talet
Alumner från Newcastle University